Daredevil, personatge de ficció de l'editorial Marvel Comics.
 Daredevil (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 2003 dirigida per Mark Steven Johnson i protagonitzada per Ben Affleck i Jennifer Garner.
 Daredevil (sèrie), sèrie de televisió estatunidenca de 2015 protagonitzada per Charlie Cox.

Pàgines de desambiguació